Нобунари Ода (; родился 25 марта 1987 года в Осаке, Япония) — японский фигурист, выступавший в одиночном катании. Чемпион мира среди юниоров 2005 года, чемпион Японии 2009 года. В декабре 2013 года объявил о завершении любительской спортивной карьеры.

Карьера 
Нобунари выиграл чемпионат мира среди юниоров в 2005 году, это был его третий сезон на международной арене. В следующем сезоне он перешёл на взрослый уровень, так как это был олимпийский сезон и он хотел набраться опыта серьёзных соревнований. Он выиграл этап серии Гран-При: NHK Trophy и стал третьим на этапе:Skate Canada, таким образом попав на финал Гран-При, где стал четвёртым.

На чемпионате Японии 2006 года, сначала, он был объявлен победителем. Однако, затем был обнаружен компьютерный сбой и при пересчете результатов (у Нобунари оказался сделан лишний каскад, который нельзя было засчитывать) чемпионом стал Дайсукэ Такахаси. Японская федерация конькобежного спорта приняла решение отправить Такахаси на Олимпиаду 2006 года, а Оду на чемпионат мира, где он стал сразу четвёртым.

В следующем сезоне Нобунари Ода стал бронзовым призёром финала Гран-При по фигурному катанию, а также вторым после Дайсукэ Такахаси на чемпионате Японии и вторым на зимней Универсиаде в 2007 году, но только 7-м на чемпионате мира.

Серию Гран-При сезона 2007-2008 Нобунари Ода пропустил из-за пятимесячной дисквалификации, а в чемпионате Японии, проходившем в декабре 2007 года (дисквалификация уже закончилась) не принял участие, сославшись на психологический стресс, соответственно не попав на чемпионат мира. Таким образом, Нобунари Ода пропустил этот сезон полностью.

Весной 2008 года Нобунари объявил, что в следующем сезоне будет тренироваться у Николая Морозова, который до этого работал с его главным конкурентом — Дайсукэ Такахаси. Такахаси, узнав о планах Морозова и Оды, ушёл от тренера.

В сезоне 2008—2009, после пропущенного предыдущего года, Ода принял участие в двух второстепенных турнирах «Nebelhorn Trophy» и «Мемориал Карла Шефера», которые выиграл. Так как рейтинг ИСУ у него, из-за пропуска соревнований, понизился, то в серии Гран-при Ода получил только один, домашний, этап — NHK Trophy. Там он также завоевал золото. На чемпионате Японии, в отсутствии пропускающего сезон из-за травмы Дайсукэ Такахаси, Ода выиграл своё первое золото этого турнира. На чемпионате Четырёх континентов стал только четвёртым.

На Олимпийских играх 2010 года, после исполнения короткой программы он был 4-м, но в произвольной программе, которую он исполнял в образе Чарли Чаплина, у него разорвалась шнуровка на ботинке и ему пришлось брать техническую паузу на исправление этого, за что по правилам налагается штраф в 2 балла и снижается оценка за представление. В итоге, Ода оказался лишь на 7-м месте.

Чемпионат мира 2010 Ода полностью провалил, сорвав все прыжки в короткой программе и, заняв 28-е место, не попал в произвольную. Сам спортсмен признался, что не был болен или травмирован и объяснить такой катастрофический результат не может.

Дисквалификация 
26 июля 2007 года, Ода был задержан сотрудниками полиции префектуры Осака за вождение мотоцикла в состоянии алкогольного опъянения. К счастью, никто не пострадал. В крови 20-летнего Оды было обнаружено 0,06 промилле алкоголя (в Японии лимит — 0.03 промилле).

Ода сразу же публично извинился за своё преступление, однако, 2 августа 2007 года Федерация фигурного катания Японии приняла решение на пять месяцев отлучить его от соревнований. В связи с этим инцидентом, Ода так же был исключен из участников предстоящих ледовых шоу в Японии. Федерация также приговорила Нобунари Оду к выполнению общественно—полезных работ и штрафу в размере ¥100000, который он немедленно оплатил.

Личная жизнь 
Нобунари Ода является 17-м в линии прямых потомков знаменитого даймё периода Сэнгоку — Оды Нобунаги (1534—1582), который пытался объединить феодальную Японию.

Одним из тренеров Нобунари является его мать — Норико Ода, в прошлом фигуристка.

По окончании сезона 2009—2010, Ода женился на своей давней подруге, их сын, Синтаро, родился в октябре 2010.

После спортивной карьеры Нобунари планирует стать школьным учителем английского языка.

Спортивные достижения

после 2009 года

до 2009 года 
 

 * — место в личном зачете/командное место

Примечания

Ссылки 

 

Фигуристы Японии
Персоналии:Такацуки
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2010 года